Ел 57 има више значења:

 Ел 57 (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел 57 (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику